Никола́й Са́вин:
 Савин, Николай Герасимович (1855—1937) — русский преступник-авантюрист из дворянского рода Савиных.
 Савин, Николай Михайлович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Савин, Николай Николаевич (?—?) — в 1883—1889 годах антрепренёр Киевского оперного театра.
 Савин, Николай Семёнович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Савин, Николай Степанович (?—1884) — генерал-лейтенант.